Ceolwulf van Wessex, koning van Wessex (597-611)
 Ceolwulf van Northumbria, koning van Northumbria (729-737)
 Ceolwulf I van Mercia, koning van Mercia (821-823)
 Ceolwulf II van Mercia, de laatste koning van Mercia (874-ca. 881)